Fina eller FINA kan syfta på:

 Fina – en figur i rollspelet Skies of Arcadia
 Petrofina – ett belgiskt bensinbolag
 Santa Fina – ett helgon
 FINA – det internationella förbundet för simsport Fédération Internationale de Natation, se Internationella simförbundet